Сием Реап () (буквално: Победените сиамци) е една от двайсетте провинции в Камбоджа. На север граничи с провинция Одар Меантей, на югозапад с провинциите Батамбанг и Поусат, на югоизток с Кампонг Тхом, на запад с Бантеай Меантей, а на изток с Преах Вихеа.

На територията на провинция Сием Реап се намира историческата област Ангкор, в която се намират останките от религиозния комплекс Ангкор Ват и старата кхмерска столица Ангкор Тхом.

Съгласно преброяване от 2019 г. населението е 1 006 512 души (2019 г.).

Административно деление 
Провинция Сием Реап се състои от един самостоятелен град-административен център Сием Реап и от 12 окръга, които включват 100 комуни, в които са разположени общо 907 села.

Галерия

Източници 

Провинции в Камбоджа